Михаил Ясень (настоящее имя Михаил Аронович Гольдман; 18 августа 1924, Минск — 10 мая 2006, Минск) — советский белорусский поэт-песенник.

Биография 
Михаил Аронович Гольдман родился 18 августа 1924 года в Минске. Войну встретил в Сталинграде — работал на метизном заводе. Летом 1942 года пошёл на фронт, получил боевые награды.

Окончил Белорусский политехнический институт.

На стихи бывшего фронтовика написано немало песен. Самые известные из них: «Майский вальс» («Весна сорок пятого года»), «Обелиски», «Память сердца», «Письмо из 45-го», «Поклонитесь, внуки, деду» и многие другие. Написаны песни Михаилом Ясенем в соавторстве с лучшими белорусскими композиторами: В. Оловниковым, Семеняко, Захлевным, Лученком, Зарицким, Войтиком, Смольским.

13 октября 2003 года Михаил Ясень был награждён почётной грамотой Национального собрания Республики Беларусь за заслуги в развитии национальной культуры и значительный вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь.

Умер Михаил Ясень в результате сердечного приступа в Минске 10 мая 2006 года. Похоронен на Восточном кладбище.

Примечания

Ссылки 
 https://www.youtube.com/watch?v=zAKO9xL2z3s
 Письмо из 45-го#Ссылки
 Лученок, Игорь Михайлович
 http://www.discogs.com/artist/1854549
 http://zviazda.by/2015/04/80970.html
 https://web.archive.org/web/20150709073029/http://kkre-6.narod.ru/luchenok.htm
 https://web.archive.org/web/20170105104153/http://1000plastinok.net/Eduard_Hil/Voennye_pesni_Chast_2_2005/03-Pismo_iz_45-go.html
 https://web.archive.org/web/20150518082306/http://enotka.com/category/nazvanie-pesni/pismo-iz-45-go
 http://sovmusic.ru/text.php?fname=s12755&from_sam=1
 https://web.archive.org/web/20150518073013/http://belhist.ru/2009/02/pismo-iz-45-go/
 http://ale07.ru/music/notes/song/songbook/luchenok.htm
 https://web.archive.org/web/20150518091739/http://radio.vfirsov.pro/component/statistics/index.php?mode=personsdetails&id=826
 https://web.archive.org/web/20160304083050/http://www.gorka.by/?p=18248
 https://web.archive.org/web/20161215034856/http://pesnyagoda.jimdo.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F-83-1983-%D0%B3/
 http://soveticus5.narod.ru/17/kt8.htm
 http://pesnyagoda.my1.ru/1983_84.html
 * http://imp3.fm/?q=%EF%E8%F1%FC%EC%EE+45+%E3%EE
 http://music.tonnel.ru/poisk.html?cx=partner-pub-3723801791521668%3A0458522115&cof=FORID%3A10&ie=Windows-1251&q=%DF%F0%EE%F1%EB%E0%E2+%E5%E2%E4%EE%EA%E8%EC%EE%E2+%EF%E8%F1%FC%EC%EE+%E8%E7+45-%E3%EE&sa=%CF%EE%E8%F1%EA&siteurl=music.tonnel.ru%2Findex.php%3Fl%3Dmusic%26poisk%3Dyes&ref=music.tonnel.ru%2Findex.php%3Fl%3Dmusic%26poisk%3Dyes&ss=7378j2049282j37&siteurl=music.tonnel.ru%2Findex.php%3Fl%3Dmusic%26poisk%3Dyes&ref=music.tonnel.ru%2Findex.php%3Fl%3Dmusic%26poisk%3Dyes&ss=7378j2055250j37 

Члены Союза писателей СССР
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники Белорусского технического университета